Николай Ильич Аксельро́д (18 ноября 1945, Ленинград — 31 мая 2011, Прага) — русский поэт, прозаик, драматург. Представитель ленинградского андеграунда. Творческий псевдоним — А. Ник.

Биография 
Родился в Ленинграде в 1945 году в семье партийных служащих Ильи Львовича и Зои Николаевны Аксельрод. Старший брат — педагог-методист Владимир Аксельрод. Двоюродный брат — поэт и художник Борис Михайлович Аксельрод.

В детстве перенёс полиомиелит, после чего хромал, был вынужден пользоваться ортопедическим аппаратом.

Окончил школу рабочей молодежи. Учился в фотоучилище, где подружился с Борисом Кудряковым, впоследствии известным как Гран-Борис. В 1960-е годы начал заниматься литературой, вошёл в круг поэтов Малой Садовой, затем, в 60—70-е годы — в художественную группу хеленуктов. Участник ленинградских Рок-кафе «Сайгон» и Джаз-клуба. Как большинство представителей неофициального искусства СССР, на жизнь зарабатывал на нестатусных службах: занимался ремонтом фототехники, работал сторожем. Произведения Аксельрода, за исключением трёх миниатюр, напечатанных в 1972 году журналом «Аврора», в советский период публиковались только в самиздате.

В 1973 году вступил в брак с гражданкой ЧССР (жена — Зденка Бурешова) и эмигрировал в Чехословакию. В браке родились две дочери, Катя и Лиза. Семья жила в Праге, в квартале Страшнице. В начале 80-х брак распался.

В эмиграции Аксельрод продолжил литературную деятельность. Выпускал самиздатский журнал «MuNk» (на чешском языке). С середины 80-х годов стал графиком-абстракционистом, в Праге было организовано несколько его персональных выставок.

В последние годы жизни Аксельрод страдал онкологическим заболеванием (рак горла), существовал на пенсию по инвалидности. После операции на горле потерял голос, мог общаться только посредством записок. Умер в возрасте 65 лет после перенесённого инсульта. Похоронен на Ольшанском кладбище.

Творчество 
Творческое наследие Николая Аксельрода составляют как поэтические, так и прозаические произведения, в том числе — дзуйхицу. Большую часть своих текстов А. Ник объединял в циклы или книги.

Циклы
 Лицо (1970—1971).
 Спина (1971—1974).
 Сто писем к В. Э. (1971—1973).
 Три старые пьесы (1972).
 Сто листов к Дм. Б., или Смерть красивого татарина (1972—1974).
 Первая. Книга. Стихов (М., 1974).
 Письма-проекты к... (1974—1977).
 Описание лета (1975).
 Грузинская Тетрадь (1975—1979).
 «И снова осень...» (1981).
 Родственники (1974—).
 Сон о Фелмори (1975—).
 Пустые предметы (1978—1984).

В постсоветский период опубликованы многочисленные подборки в журналах «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Крещатик», «Черновик», «Новое литературное обозрение». При жизни писателя была издана одна книга стихотворений — «Будильник времени» (2008). В первом и пока единственном посмертном сборнике «Раскол слов» представлены как поэтические, так и графические работы А. Ника.
 
Основной корпус текстов Аксельрода не издан.

Книги 
 А. Ник. Будильник времени: Стихи. — СПб.: Издатель Виктор Немтинов, 2008.
 А. Ник. Раскол слов. — Мадрид: Ediciones del Hebreo Errante, 2012.
 Трансфуристы: Избранные тексты Ры Никоновой, Сергея Сигея, А. Ника, Б. Констриктора / Сост. П. Казарновского, послесл. Б. Констриктора. М.: Гилея, 2016.

Литература 
 Аксельрод Николай Ильич (А. Ник) // Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия / В.Э. Долинин и др; Под общ. ред. Д.Я. Северюхина. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — С. 73.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на сайте Неофициальная поэзия.
 А. Ник в Антологии новейшей русской поэзии «У голубой лагуны», том 4-А.
 А. Ник. Стихотворения // Митин журнал. 2005. № 5.
 А. Ник. «Двадцать три грузинских письма» // Митин журнал.
 А. Ник. Сон о Фелмори // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 А. Ник. Летний текст // Крещатик. 2003. № 20.
 А. Ник. Пустые предметы // Крещатик. 2011. № 4.
 А. Ник. Из книги «Лицо» // Футурум АРТ. 2012. № 4 (33).
 А. Ник. Сны из книги номер 2 // Альманах короткой прозы «Pro/за». № 5.
 Михайловская Т. От составителя // Альманах короткой прозы «Pro/за». № 5.
 Гланц Т. Некролог // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 Казарновский П. «А ещё лучше думать о наступающем прошлом» (подступы к творчеству А. Ника) // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 Констриктор Б. «Ц. К. (А. Ник: канва жизни)» // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
 Волчек Д. Пражский человек из Ленинграда // Радио «Свобода». 29.06.2011.
 Безносов Д. У клопа была клопиха // Ex libris НГ. — 2012. — 12 июля.
 Фотопортрет А. Ника (из архива Кирилла Козырева).

Русские поэты
Писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Поэты СССР
Абсурдизм
Персоналии:Самиздат
Похороненные на Ольшанском кладбище